Trois navires de l'United States Navy portent le nom dUSS Juneau en l'honneur de la ville du même nom :
 l', un croiseur léger de la classe Atlanta coulé durant la Seconde Guerre mondiale, connu pour avoir eu à son bord les frères Sullivan ;
 l', un croiseur léger navire de tête de la classe du même nom qui participe à la guerre de Corée ;
 l', un Landing Platform Dock de classe Austin en service de 1969 à 2008.

Juneau